Kaire Kaljurand (* 10. Dezember 1974 in Tallinn) ist eine ehemalige estnische Fußballnationalspielerin.

Kaljurand debütierte am 19. August 1994 in einem Freundschaftsspiel gegen die Auswahl Litauens. Dieses Spiel ging mit 0:3 verloren. Bis 2000 bestritt sie 26 Länderspiele. Ihren einzigen Treffer erzielte sie am 30. August 1997 gegen die Auswahl der Türkei. Auf Vereinsebene spielte sie für den mehrmaligen estnischen Meister FC Levadia Tallinn.

Einsätze

Weblinks 
 Profil auf www.spordiinfo.ee (estnisch)

Fußballnationalspieler (Estland)
Este
Sportler (Tallinn)
Geboren 1974
Frau